Адольф Нассауский ():
 Адольф Нассауский (до 1250 1298) — король Германии (1292—1298)
 Адольф I Нассауский (1353—1390) — курфюрст и архиепископ Майнцский (1381—1390)
 Адольф Нассау-Дилленбургский (1362—1420) — граф Дилленбурга и Дица (1416—1420), сын Иоганна I
 Адольф II Нассауский (1423—1475) — курфюрст и архиепископ Майнцский (1461—1475)
 Адольф, граф Нассау (1540—1568) — граф из дома Нассау
 Адольф Нассау-Люксембургский (1817—1905) — последний герцог Нассауский (1839—1866), 4-й великий герцог Люксембургский (с 1890)